Henry Baker peut désigner :
 Henry A. Baker (1753-1836), architecte irlandais ;
 Henry Baker  (1698-1774), naturaliste britannique ;
 Henry Frederick Baker (1866-1956), mathématicien britannique ;
 Henry Harold Peter Baker (1915-2004), homme politique municipal et provincial saskatchewanais.